Danmarksserierne 2019-20, den fjerdebedste landsdækkende fodboldturnering i Danmark, var inddelt i 4 puljer med hver 10 klubber, der skulle have mødt hinanden hver 3 gange = 27 kampe.
På grund af COVID-19'pandemien blev kun de 14 runder i efteråret afviklet.

Da det atter var muligt at spille fodbold, var der for kort tid til at genoptage turneringen. Det blev dog besluttet, at nr. 1 og nr. 2 i hver pulje skulle mødes over to kampe om den ene
oprykningsplads. Point og målscorer fra gruppespillene blev medtaget, det bevirkede at returopgørende i to af grupperne blev overflødige og deraf ikke afviklet.

Alle nedrykningerne blev annulleret, så der blev 4 hold mere i den følgende sæson 2020-21.

Nye klubber i puljerne var: Nedrykkede fra 2. division TPI, Marienlyst, Odder og Kjellerup;
mens Køge Nord, Frederikssund, KFUM, OKS, Herning Fremad,
Vejlby-Risskov og Skjold Sæby var kommet op fra de lokale serier. En mere end normalt, da FK Odsherred trak sig.

Gruppespil & finaler

Pulje 1

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Oprykningskampe

Pulje 2

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Oprykningskampe

Pulje 3

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Oprykningskampe

Pulje 4

Resultater 
<div style="overflow-x: auto; white-space: nowrap;">

Oprykningskampe

Referencer 

Fodboldsæson 2019-20